De shogun was in de Japanse historie een militaire rang en de titel van feitelijk alleenheerser ten tijde van het shogunaat. Zie
Shogun (titel)

Andere betekenissen, meestal hieraan ontleend:
 Shogun (roman), roman (1975) van Britse schrijver James Clavell over het avonturen van de Engelse stuurman Blackthorne, in dienst van de Nederlanders, in Japan met op de achtergrond het ontstaan van het Tokugawa-shogunaat (1603-1868). De avonturen van Blackthorne zijn gebaseerd op het leven van de Engelse zeeman William Adams
 Shogun (miniserie), verfilming (1980), resulterend in een miniserie, van de roman met in de hoofdrol Richard Chamberlain als de Engelse stuurman Blackthorne
 Shogun (film), de speelfilmversie (1980) van de miniserie
 Shogun (Trivium), een album van de Amerikaanse thrashmetalband Trivium  (2008)
 Shogun: Total War, een videospel ontwikkeld door Creative Assembly dat zich in Japan afspeelt in de 16e eeuw
 Shogun (bordspel), een bordspel van Ravensburger